Lucky Town steht für:

 Lucky Town (Album), Album von Bruce Springsteen
 Lucky Town (Film), US-amerikanischer Film von Paul Nicholas